Through the Looking Glass har flere betydninger:

 Through the Looking Glass (roman)
 Through the Looking Glass (Lost) – Afsnit af den amerikanske tv-serie Lost.